Zornik — бельгийская рок-группа. Была образована в 1999 году исполнителем и гитаристом Koen Buyse, барабанщиком Marijn Horemans и бас-гитаристом Kristof Vanduren.

История 
Группа дошла до финала рок конкурса HUMO’s Rock Rally в 1999-м, под названием Zornik Breknov. Там их заметил лейбл Parlophone, Бельгия и MTC Management. Это привело к записи первого EP Love Affair. Он оставался в бельгийских альтернативных чартах радиостанции Studio Brussel больше 10 недель с марта 2001. Второй EP, It’s so unreal, держался в альтернативных чартах свыше 20 недель, достигнув 3-го места.

В 2001-м Zornik выступил на таких летних фестивалях: Eurorock, Marktrock и Pukkelpop, а также появился на Eurosonic. В октябре 2001 их наградили премией TMF в категории Наиболее Обещающая Группа года. Вскоре после этого Marijn покинул группу и был заменен на Davy Deckmijn.

Их CD-сингл Hey Girl вышел в начале декабря и он стал номером один в альтернативных чартах на 6 недель. Дебютный альбом The Place Where You Will Find Us вышел в феврале 2002, и сразу же взлетел на первое место в бельгийских чартах, где продержался 2 недели.

Сингл You Move Me (июнь 2002) после двух недель также достиг 2-го места. Zornik отыграл на всех основных фестивалях в Бельгии (Rock Werchter, Marktrock, Dour, Lokerse Feesten), Германии (Bizarre, Hurricane and Southside) и Австрии, а также почти 20 шоу в Нидерландах, как в клубах, так и на фестивалях (Lowlands), в клубах Норвегии, Дании и Швеции (вместе с Muse), а также Великобритании. В октябре 2002, им присудили награду TMF как Лучшей Рок-Группе.

В 2003, Kristof решил покинуть группу. Для выступлений на летних фестивалях его сменил Bas (Millionaire), который также присоединился к группе в студии для записи второго альбома One Armed Bandit (2004). Этот альбом был более экспериментальным. чем первый. Для тура взяли бас-гитариста Bart Van Lierde (Zita Swoon).

В 2005 Zornik попробовал акустику для театрального тура, создав альбом Alien Sweetheart. Театральный тур: «All Strings Attached», был их первым полностью акустическим живым выступлением и получил огромный успех.

Летом 2006-го во время фестивальных концертов к ним снова присоединился Bas.
Весной 2007-го, группа начала запись нового альбома. Они снова отправились на Мальту, и в начале апреля выпустили альбом Crosses. Музыканты дали шоу на новой арене в Антверпене, которое они считают самым лучшим своим шоу до настоящего момента.

Дискография

Альбомы

Синглы

DVD 
 Arena 2007, 1 ноября 2007, Capitol

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница на портале MySpace
 Zornik в Твиттере
 Страница в Facebook
 Zornik на YouTube
 На iTunes

Рок-группы Бельгии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году